Celestia (, дословно — Небесная) может означать:
 Celestia — свободная трёхмерная астрономическая программа, разработанная в 2001 году.
  — французский блэк-метал-дуэт из Авиньона, существовавший с 1995 по 2015 год.
  — несуществующее микрогосударство.

См. также 
 Celestial
 Celestial Ocean — третий студийный альбом группы Brainticket, выпущенный в 1973 году.
 Челеста — клавишно-ударный музыкальный инструмент.